Ulearum är ett släkte av kallaväxter. Ulearum ingår i familjen kallaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kallaväxter
Ulearum